Opinião (jornal), periódico esquerdista brasileiro, extinto em 1977
 Opinião (Marabá), jornal que circula no Pará
 Opinião (bar), em Porto Alegre
 Opinião pública, conceito sociológico
 Opinião Pública (jornal), circulou no Rio Grande do Sul
 "Show Opinião", espetáculo musical realizado em 1964
 A Woman of Paris, filme (1923) de Charles Chaplin, chamado em Portugal de Opinião Pública

Desambiguações de jornais
Desambiguações de artes